Дмитрий Юрьевич — имя князей-братьев
 Дмитрий Юрьевич Шемяка (?—1453) — великий князь московский, князь углицкий и галицкий.
 Дмитрий Юрьевич Красный (1421—1441) — князь углицкий, бежецкий и галицкий.